Santa Sabina peut faire référence à :

Édifices 
Église Santa Sabina, une basilique mineure à Rome
Église Santa Sabina à San Benedetto dei Marsi dans les Abruzzes

Navire 
 Santa Sabina, frégate espagnole lancée en 1781

Autres 
 Santa Sabina, groupe de rock mexicain